Amerikai Egyesült Államok
Mohawk (Arizona)
Mohawk (Indiana)
Mohawk (Kalifornia)
Mohawk (Herkimer megye, New York)
Mohawk (Montgomery megye, New York)
Mohawk (Oregon)
Mohawk (Tennessee)
Mohawk (Virginia)